Катазы — топоним в Каа-Хемском кожууне, Республика Тыва, Россия

 Катазы — река, впадает в Балыктыг-Хем
 Катазы — село в Каа-Хемском кожууне, входит в состав Сизимского сумона.